Jéferson Gomes do Nascimento vagy egyszerűen Jéferson (Caratinga, 1986. január 9. –), brazil labdarúgókapus.

További információk 
Jéferson adatlapja a soccerway.com oldalon 

1986-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Az Atlético Mineiro labdarúgói
A CR Brasil labdarúgói
A Villa Nova AC labdarúgói
A CS Alagoano labdarúgói
A Tupi FC labdarúgói
Az AA Coruripe labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek